Dicoccum är ett släkte av svampar. Dicoccum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dicoccum